Indian Hills – località degli Stati Uniti d'America, nel Colorado
Indian Hills – località degli Stati Uniti d'America, nel Kentucky
Indian Hills – località degli Stati Uniti d'America, nel Nevada
Indian Hills – località degli Stati Uniti d'America, nel Nuovo Messico
Indian Hills – località degli Stati Uniti d'America, nel Texas